Никола́й Константи́нов:
 
 Константинов, Николай Николаевич (1906—1981) — советский учёный, профессор, специалист в области трубопроводного транспорта нефти.
 Константинов, Николай Николаевич (1932—2021) — российский математик и педагог.
 Константинов, Николай Павлович (1908—1991) — Герой Советского Союза.
 Константинов, Николай Пантелеевич (1920—1982) — генерал-майор артиллерии.